Grad u Danskoj:
 Holbæk, grad u regiji Zeland

Općina u Danskoj:
 Holbæk (općina), općina u regiji Zeland